El término Palacio de Bellas Artes puede referirse, en esta enciclopedia:

Chile

al Palacio de Bellas Artes de Santiago;

Colombia

al Palacio de Bellas Artes de Medellín;

España

al Círculo de Bellas Artes (Madrid);
al Palacio de Bellas Artes de Barcelona;

Estados Unidos

al Palacio de Bellas Artes de San Francisco (Palace of Fine Arts)

Francia

al Gran Palacio de las Bellas Artes de París (Grand Palais des Beaux-Arts);
al Palacio de Bellas Artes de Lille (Palais des Beaux-Arts de Lille);

México

al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México;

Perú

al Palacio de Bellas Artes Mario Vargas Llosa de Arequipa;

República Dominicana

al Palacio de Bellas Artes de la República Dominicana.